Браганса-Паулиста:

 Браганса-Паулиста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Браганса-Паулиста — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.